Il doppio  del Košice Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Miloslav Mečíř Jr. e Marek Semjan hanno battuto in finale 3–6, 6–1, [13–11] Hocevar e Caio Zampieri.

Teste di serie 

 Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (semifinali)
 Carlos Poch-Gradin /  Pablo Santos (semifinali)

 Martin Kližan /  Jurij Ščukin (quarti di finale) 
 Ricardo Hocevar /  Caio Zampieri (finale)

Tabellone

Note 
 

Kosice Open 2010